Impasse du Corbeau peut désigner : 
 des voies dans plusieurs localités, dont :
 l'Impasse du Corbeau à Strasbourg
 Impasse du Corbeau, un tableau d'André Schmitt, peint en 1934
 L'Impasse du Corbeau, un recueil de nouvelles de Guy Bensimon.